Molekulska formula -{C22H28O3}- se može odnositi na:

 Kanrenon
 Noretisteron acetat